Bardwell kan syfta på:

Bardwell, Suffolk – en ort i England, Storbritannien
Bardwell, Kentucky – en ort i USA
Bardwell, Texas – en ort i USA